Gradinje (gmina Cerovlje) – wieś w Chorwacji, w żupanii istryjskiej, w gminie Cerovlje
 Gradinje (gmina Dimitrovgrad) – wieś w Serbii, w okręgu pirockim, w gminie Dimitrovgrad
 Gradinje (gmina Oprtalj) – wieś w Chorwacji, w żupanii istryjskiej, w gminie Oprtalj